

Integralne części wsi w Polsce 
 Podjasień – część wsi Zbydniów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Podjasień – część wsi Łazy w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa 
 Podjasień – przysiółek wsi Jasień w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko